El nombre Felipe Carballo puede hacer referencia :

Felipe Carballo (1996 -) futbolista uruguayo.
Felipe Carballo (1972 -) político uruguayo.